Лаке́й (от  — встречать, встречающий, привратник или  — солдат, ливрейный лакей, слуга, прислуга) — слуга в господском доме, трактире, гостинице или в другом публичном заведении или извозчик повозки (устаревшее значение).

Старший лакей (обер-лакей), управлявший всей прислугой в доме, также известен как «дворецкий», то есть «управляющий двора», «мажордом».

Камер-лакей — придворный лакей, комнатный, ближний, окольный служитель, состоящий при внутренних покоях государя, низший придворный чин в придворном ведомстве России.

Переносный смысл 
Также применяется как ироническое обозначение раболепствующего, льстивого, выслуживающегося перед кем-либо человека, например:

См. также 

 Камердинер
 Денщик
 Грум
 Камеристка
 Ливрея
 Адъютант
 Порученец

Примечания

Литература 
 
 
 Иванова, А. А. Семантический анализ названий должностей и социального статуса, заимствованных в русский язык из арабского. // Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Мовознавство 21, вип. 19 (2) (2013): 72-77.

Прислуга
Устаревшие профессии
Императорский двор Российской империи